Gymnochanda är ett släkte av fiskar. Gymnochanda ingår i familjen Ambassidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gymnochanda